Alexandre Vincent peut désigner :
 Alexandre Vincent (1797-1868), un mathématicien et érudit français ;
 Alexandre Vincent (1994-), un footballeur français.